Айтос:

 Айтос — город в Болгарии. Находится в Бургасской области, входит в общину Айтос.
 Айтос — община на юго-востоке Болгарии, входящая в состав Бургасской области.